Lasiurus (planta)
 Lasiurus (ratpenat)